Мэ́ри Ме́ган «Мэр» Уиннингэ́м (, род. 16 мая 1959) — американская актриса и певица. Обладательница двух премий «Эмми», а также номинантка на премии «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус».

Ранняя жизнь 
Мэри Меган Уиннингэм родилась 16 мая 1959 года в Финиксе, штат Аризона, но выросла в Калифорнии. У неё в семье было три брата и сестра.

Во время обучения в школе будущая актриса проявляла большой интерес к изучению актёрского мастерства, посещала разные семинары и кружки. В это время она взяла себе псевдоним «Мэр». Вскоре она перешла в школу, где углублённо изучалось актёрское мастерство, и актриса сыграла свою первую роль в мюзикле «Звуки музыки».

Карьера 
Уиннингэм начала свою карьеру в качестве певицы. Она заявила о себе в 1976 году исполнив песню The Beatles «Here, There and Everywhere». Хотя она и не достигла больших успехов в музыке, но после этого выступления Мэр заключила выгодный контракт на участие в популярном телешоу того времени.

В 1980 году актриса играет в фильме «Янтарные волны» за которую она получает престижную премию «Эмми».

Известность актрисе принесла её работа в фильме «Огни святого Эльма», 1985 года. В девяностые актриса активно снимается как на ТВ, так и в полном метре, выходят фильмы с её участием «Тёрнер и Хуч», «Уайетт Эрп», «Джорджия», за который актриса получила номинацию на премию «Оскар» и другие.

В 2000-е актриса продолжает активно сниматься в кино и на ТВ, она снималась в таких сериалах как «Анатомия страсти», где играла мачеху главной героини «Мередит». Появилась в фильмах «Быстрое решение», где её партнёром была Фелисити Хаффман. Она появилась в независимом фильме «Одуванчик».

В 2009 году актриса сыграла в фильме «Братья», сериалах «CSINY» и других. В 2011 и 2012 годах Уиннингэм номинировалась на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме» за роли в мини-сериалах «Милдред Пирс» (2011) и «Хэтфилды и Маккои» (2012).

Уиннингэм записала три музыкальных альбома, в 1992, 1998 и 2007 годах.

Личная жизнь 
Мэр Уиннингэм была замужем трижды. Её последний партнёр — Джейсон Трукко, с которым она в браке с 2008 года.

Хотя Мэр была воспитана в католической семье, в ноябре 2001 года по совету друга она стала учиться у рабби Нила Вайнберга в  в Лос-Анджелесе. 3 марта 2003 года она приняла иудаизм. Мэр принадлежит к консервативной синагоге в Большом Лос-Анджелесе. Её расово-фольклорный альбом Refuge Rock Sublime (2007) посвящён в основном её обращению в иудаизм и содержит такие песни, как «What Would David Do», «A Convert’s Jig» и «Hatikva».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Исполнители еврейской музыки
Прозелиты в иудаизме
Киноактрисы США